Бергбум () — фамилия. Известные носители:

 Бергбум, Каарло (1843—19065) — финский театральный деятель, режиссёр, драматург, прозаик.
 Бергбум, Эмилия (1834—1905) — финский театральный деятель.